Okręty US Navy o nazwie USS  "Ancon":
Pierwszy "Ancon" (ID-1467)
Drugi "Ancon" (AGC-4) był liniowcem oceanicznym, który był w służbie US Navy w latach 1942-1946.

Ancon